Příjmení Budínský nese více různých osobností:

 František Budínský (1913–1993) – český evangelický farář
 Jaroslav Budínský (1865–1939) – český a československý politik
 Lukáš Budínský (* 1992) – český fotbalový záložník
 Pavel Budínský (* 1974) – český basketbalista a trenér
 Vít Budínský (* 1989) – český hokejový útočník

jiné
 Budínský hrad – hrad v Budapešti
 Budínsky potok – potok na Slovensku v okrese Námestovo

podobné
 Budinský
 Budín

Česká příjmení